Die Liste der Torschützenkönige der UEFA Europa League umfasst alle Torschützenkönige des seit der Saison 1971/72 zunächst als UEFA-Pokal und seit der Saison 2009/10 als UEFA Europa League ausgespielten Wettbewerbes.

Erster Torschützenkönig im UEFA-Pokal war 1972 Ludwig Bründl mit 10 Toren, der letzte UEFA-Pokal-Torschützenkönig war 2009 Vágner Love mit 11 Toren. Jürgen Klinsmann ist mit 15 Toren aus der Saison 1995/96 Rekordtorschütze des UEFA-Pokals.

Óscar Cardozo und Claudio Pizarro waren 2010 mit 9 Toren die ersten Torschützenkönige in der neu geschaffenen Europa League. Rekordtorschützenkönige sind gemeinsam Aritz Aduriz, Falcao, Jupp Heynckes und Darko Kovačević mit je zwei Titeln. Falcao ist mit seinen 17 Treffern aus der Saison 2010/11 nicht nur Rekordtorschütze in einer Saison der UEFA Europa League, sondern auch (ebenso wie Cristiano Ronaldo, der denselben Rekord in der Champions League hält) Rekordhalter im gesamten Fußball-Europapokal – einschließlich UEFA Champions League, Europapokal der Pokalsieger und Messestädte-Pokal.

Darko Kovačević (1999, 2000) und Falcao (2011, 2012) sind bisher die einzigen Spieler, die ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnten.

Torschützenkönige

Ranglisten 
Rekordtitelträger sind Aritz Aduriz, Falcao, Jupp Heynckes und Darko Kovačević mit je zwei Titeln. Die Rangliste der Vereine, aus deren Reihen die Torschützenkönige stammen, führt Borussia Mönchengladbach mit vier und die Rangliste der Länder Deutschland mit 12 Titelträgern an.

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der UEFA Champions League
 Liste der Torschützenkönige des Europapokals der Pokalsieger
 Liste der Torschützenkönige der UEFA Europa Conference League
 Liste der Torschützenköniginnen der UEFA Women’s Champions League

Weblinks 
 Torschützenkönige des Messe- / UEFA-Pokals bei rsssf.com
 Torschützenkönige des Messe- / UEFA-Pokals bei weltfussball.de

!
Europa League